Антуан Серёжаевич Наджарян (; род. 11 марта 1975, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский и армянский видеоблогер, обладатель "золотой кнопки" ютуба. Один из самых популярных ютуберов в России и СНГ снимающих видео на темы воспитания собак. Видеоуроки Антуана по обучению собак пользуются популярностью у владельцев собак.  Широкой массе людей известен как российский и армянский тренер собак, собачий психолог и специалист по поведению собак. Стал широко известен своими обучающими видеороликами в ютубе, где в кратчайшие сроки менял поведение у агрессивных собак в лучшую сторону. Благодаря его деятельности, удалось спасти сотни собак от усыпления.  Был ведущим рубрики "Помоги своей собаке" на телеканале ВАЗ ТВ и на канале Мир . Антуан утверждает, что в большинстве случаев, в проблемах поведения собак виноваты сами хозяева.

Биография 
Антуан Наджарян родился 11 марта 1975 года в Ереване. 

Родители Антуана не разрешали ему заводить свою собаку. Антуан с детства часто наблюдал за поведением бездомных собак, тренировал собак принадлежавших друзьям и одноклассникам. 
 
В 2004 году Антуан переезжает в Россию, где первое время живет в городе Тольятти. 

Сейчас Антуан живет в городе Краснодар. 

Женат, есть двое сыновей.

Деятельность

Антуан Наджарян частый гость различных телевизионных передач в качестве специалиста по поведению собак. Является автором книги "Искусство общения с собакой".  
Сотрудничал в воспитании собак с такими  знаменитостями как Баста, Дмитрий Нагиев, Андрей Кобзон, Людмила Артемьева, Ольга Кузьмина итд. 

Снялся в фильме "Верный"2016 г., а так же был консультантом и специалистом по поведению собак в фильме. 

Несмотря на то, что у Антуана нет профессионального кинологического образования, ему удалось стать специалистом по поведению собак. Является популяризатором гуманного обращения с собаками. Антуан не использует наказаний в воспитании собак. Особое внимание при работе с собаками уделяет знакам примирения.
Отчасти методы Антуана Наджаряна похожи на современные методы, например Цезаря Миллана, Карен Прайор.

Примечания 

Кинологи России

Ссылки 
Сайт Антуана Наджаряна
Ютуб канал Антуана Наджаряна
Сообщество в Вконтакте
Зоопсихолог - о поведении собак: «Они готовы меняться в любом возрасте»